Margheritani – abitanti di Margherita di Savoia (Italia)
Margheritani – abitanti di Santa Margherita (Messina)
Margheritani – abitanti di Santa Margherita Marina